Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Abierto Mexicano Telcel 2016 der Damen. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 20. bis 21. Februar 2016 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Acapulco